Рука допомоги — оповідання Пола Андерсона
 Рука допомоги — одна з серій «Декстера»